Орден Ленина — словосочетание может означать:

 Орден Ленина — высшая государственная награда СССР.
 Орден Ленина — хутор в Орловском районе Ростовской области.